Washington é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
 Condado de Washington (Alabama)
 Condado de Washington (Arkansas)
 Condado de Washington (Carolina do Norte)
 Condado de Washington (Colorado)
 Condado de Washington (Flórida)
 Condado de Washington (Geórgia)
 Condado de Washington (Idaho)
 Condado de Washington (Illinois)
 Condado de Washington (Indiana)
 Condado de Washington (Iowa)
 Condado de Washington (Kansas)
 Condado de Washington (Kentucky)
 Paróquia de Washington (Luisiana)
 Condado de Washington (Maine)
 Condado de Washington (Maryland)
 Condado de Washington (Minnesota)
 Condado de Washington (Mississippi)
 Condado de Washington (Missouri)
 Condado de Washington (Nebraska)
 Condado de Washington (Nova Iorque)
 Condado de Washington (Ohio)
 Condado de Washington (Oklahoma)
 Condado de Washington (Oregon)
 Condado de Washington (Pensilvânia)
 Condado de Washington (Rhode Island)
 Condado de Washington (Tennessee)
 Condado de Washington (Texas)
 Condado de Washington (Utah)
 Condado de Washington (Vermont)
 Condado de Washington (Virgínia)
 Condado de Washington (Wisconsin)

Desambiguações de topônimos